Duncan Forbes peut faire référence à :

 , homme politique écossais et commissaire de la ville d'Inverness
  (1644–1704), homme politique écossais et partisan de la maison de Hanovre, petit-fils du précédent
 Duncan Forbes (1685–1747), homme politique et juge écossais, fils du précédent
 Duncan Forbes (1798–1868), linguiste écossais
  (1922–1994), historien écossais
  (1941–2019), jouer de football professionnel écossais
  (1947-), poète britannique